Роберта Вінчі була чинною чемпіонкою, але не стала захищати свій титул, натомість вирішивши взяти участь у турнірі Estoril Open.
Сара Еррані виграла турнір, у фіналі перемігши Олену Весніну з рахунком 7–5, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Кваліфікаційний матч

| team-width=175

| RD1-seed1=2
| RD1-team1= Ева Бірнерова
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=WC
| RD1-team2= Krisztina Kapitány
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=
| RD1-team3=

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2012
Budapest Grand Prix, одиночний розряд